Horseshoe Valley ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Horseshoe Valley (Antarktika), Tal im Ellsworthland, Antarktika
 Horseshoe Valley (Peleliu), Tal auf der Insel Peleliu
 Horseshoe Valley (Missouri), Tal in Missouri, Vereinigte Staaten
 Horseshoe Valley (North Dakota), Tal in North Dakota, Vereinigte Staaten
 Horseshoe Valley (Nebraska), Tal in Nebraska, Vereinigte Staaten
 Horseshoe Valley (Township), Township in North Dakota, Vereinigte Staaten